Сигурд () — мужское имя скандинавского происхождения. Известные носители:

 Сигурд — скандинавский вариант имени Зигфрида, одного из важнейших героев германо-скандинавского эпоса.
 Сигурд Кольцо — король Дании (VIII в.).
 Сигурд Змееглазый — родной внук Зигфрида и Сигурда Кольцо, названный в честь своих дедов.
 Сигурд Свинья (ок. 970—1018) — конунг Рингерике, отчим Олава Святого и отец Харальда Сурового.
 Сигурд I Крестоносец — король Норвегии (1103—1130).
 Сигурд II — король Норвегии (1136—1155).
 Сигурд Воспитанник Маркуса (ок. 1155—1163) — претендент на норвежский королевский престол (1162—1163).
 Сигурд Магнуссон (ок. 1180—1194) — претендент на норвежский престол во время гражданской войны в Норвегии (1193—1194).
 Сигурд Риббунг (ок. 1203—1226) — претендент от партии баглеров на норвежский королевский трон (1219—1226).
 Сигурд Слембе (ок. 1100—1139) — норвежский конунг.
 Сигурд Хаконссон (ок. 895—962) — крупный норвежский дворянин, друг и советник короля Норвегии Хакона Доброго.
 Сигурд Хлодвирссон — ярл Оркнейских островов (ок. 991—1014).

Другое 
 (11066) Сигурд — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется вытянутой орбитой.
 «Сигурд» — опера Эрнеста Рейера в четырёх действиях, девяти картинах и двух балетах на либретто Камиля дю Локля и Альфреда Блау. Премьера состоялась в 1884 году.

См. также 
 Сигурд Злой (трилогия)
 Сигюрдюр Гюдмюндссон (1833—1874) — исландский художник и архитектор
 Ирса Сигурдардоттир (род. 1963) — исландская писательница